Атакапа:
 Атакапа (народ) — племя, обитавшее на юго-востоке США.
 Атакапа (язык) — исчезнувший индейский язык Северной Америки, распространённый у племени атакапа.